San Benigno peut désigner:

 San Benigno Canavese, commune italienne de la province de Turin dans le Piémont ;
 Gare de San Benigno, ancienne gare ferroviaire italienne de la ligne de Fossano à Coni .

Voir aussi 

 Benigno